Naashoibitosaurus ostromi — род птицетазовых динозавров из семейства гадрозаврид (Hadrosuridae). Известен по частичному скелету, найденному в верхнемеловых отложениях  на территории штата Нью-Мексико (формация Киртланд, 73 млн лет). Родовое название образовано от слов на языке  — ручей и bitooh — ящер, ящерица. При первом описании скелет был ошибочно определён американским палеонтологом Джеком Хорнером как Kritosaurus navajovius.

Примечания 

Kritosaurini
Фоссилии, описанные в 1993 году
Динозавры Северной Америки